Ludwig peut désigner :
 Ludwig Berger (1777-1839), compositeur ;
 Ludwig Berger (1892-1969), réalisateur.